Il singolare del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Peter McNamara 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Peter McNamara (finale)
 Brian Teacher (primo turno)
 Mark Edmondson (secondo turno)

 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Tim Mayotte (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Frankfurt Grand Prix 1982